Анато́лий Гео́ргиевич Ха́рчев (2 мая 1921, деревня Пысково Нерльского района Калининской области, СССР — 5 июня 1987, Москва, СССР) — советский социолог, главный редактор журнала «Социологические исследования» с момента его основания в 1975 году.

Биография 
Анатолий Харчев родился в деревне Пысково Нерльского района Калининской области, в крестьянской семье. Был участником Великой Отечественной войны.
В 1949 году окончил исторический факультет МГУ, а в 1952 году — аспирантуру Института философии АН СССР. Защитил кандидатскую диссертацию «Брак и семья в социалистическом обществе» (1952) и докторскую диссертацию «Брак и семья в СССР: опыт социологического исследования» (1963).

В течение многих лет был председателем секции «Социология семьи» и вице-президентом Советской социологической ассоциации, членом Международной комиссии по исследованию семьи.

Главный редактор журнала «Социологические исследова­ния» с момента его основания в 1975 г.

В 1975-1987 гг. заведовал отделом социальных проблем семьи в Институте социологических исследований АН СССР.

Основной вклад Анатолия Харчева в советскую социологию прежде всего связан с теоретическими разработками социологии семьи. Ф. Э. Шереги вспоминал, что Харчев «Уже в начале 1980-х годов... отзывался о перспективах СССР очень пессимистично и считал эту страну отсталой феодальной империей».

Журнал «Социологические исследования» ежегодно проводит научную конференцию Харчевские чтения.

Похоронен на Митинском кладбище.

Научные труды 
В соавторстве с Ю. В. Согомоновым и А. И. Титаренко написал главу IX («Нравственное воспитание. Особые сферы моральной регуляции») для учебника марксистской этики под редакцией проф. Титаренко.

 «Брак и семья в СССР. Опыт социологического исследования». (1-е изд.: М., 1964; 2-е изд.: М., 1979;
 «Производственная работа женщин и семья». М., 1971 (соавт. с С. И. Голодом);
 «Очерки истории марксистско-ленинской этики в СССР». М., 1972 (соавт.);
 «Образ жизни, мораль, воспитание». М., 1977 (соавт.);
 «Научно-техническая революция и семья» // «Социология и проблемы социального развития». М., 1978;
 «Современная семья и её проблемы. Социально-демографическое исследование». М., 1978 (соавт. с М. С. Мацковским);
 «Семья как объект философского и социологического исследования». Л., 1974 (отв. ред.).
 «Мораль развитого социализма. Актуальные проблемы теории.» М., 1976;
 «Изменение положения женщины и семьи». М., 1977 (отв. ред.);
 «Структура морали и личность». М., 1977;
 «Семья и общество». М., 1982 (отв. ред.)
 «Социология воспитания». М.: Политиздат, 1990.

 Статьи
 
 «Воспитание и жизнедеятельность личности» // Вопросы философии. 1975. № 12;
 «Предмет и структура социологической науки» // Социологические исследования. 1981. № 2;
 «Общественный идеал и индивидуальное поведение» // Социологические исследования. 1985. № 2;
 «Исследования семьи: на пороге нового этапа» // Социологические исследования. 1986. № 3 (отв. ред.);

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья на сайте Института социологии РАН

Родившиеся в Калязинском районе
Социологи по алфавиту
Социологи СССР
Главные редакторы журнала «Социологические исследования»
Сотрудники Института социологии РАН
Авторы учебников
Персоналии:Этика
Похороненные на Митинском кладбище